Herrarnas jaktstart vid skidskytte‐VM 2015 avgjordes söndagen den 8 mars 2015 med start klockan 14:15 (EET) i Kontiolax i Finland. Distansen som kördes var 12,5 kilometer.

Detta var herrarnas andra individuella tävling i mästerskapet och vanns av Erik Lesser.

Tidigare världsmästare i jaktstart

Resultat 
Totalt 60 tävlande deltog i tävlingen.

Referenser

Se även 
 Jaktstart

Världsmästerskapen i skidskytte 2015